Die Sanlig Chinese 8-Ball World Championship 2016 war ein Poolbillardturnier, das vom 13. bis 20. März 2016 im First High School Stadium in Yushan in der chinesischen Provinz Jiangxi stattfand. Gespielt wurde die Disziplin Chinese 8-Ball, also 8-Ball auf einem 9-Fuß-Snookertisch.

Der Chinese Shi Hanqing gewann das Turnier durch einen 21:20-Sieg im Finale gegen den Engländer Mick Hill.

Titelverteidiger war der Engländer Darren Appleton, der im Halbfinale gegen Shi Hanqing ausschied und anschließend das Spiel um Platz 3 gegen Li Bo gewann.

Das Damenturnier gewann die Chinesen Chen Siming durch einen 17:11-Sieg im Finale gegen die Engländerin Kelly Fisher. Den dritten Platz belegte die Chinesin Liu Shasha.

Modus 
In der ersten Runde traten die Teilnehmer, welche nicht direkt für die zweite Runde gesetzt waren, im K.-o.-System gegeneinander an.
In der zweiten Runde wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt, eine chinesische Gruppe und eine internationale Gruppe, in die die nicht aus China stammenden Spieler eingeteilt wurden. In den Gruppen wurden im Doppel-K.-o.-System die Teilnehmer der Finalrunde ermittelt, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.
Bei den Herren bestanden die beiden Gruppen in der zweiten Runde jeweils aus 32 Spielern, bei den Damen aus jeweils 16 Spieler. Für die Finalrunde qualifizierten sich 32 Spieler und 16 Spielerinnen.

Finalrunde

Herren

Damen

Weblinks 
 Chinese 8-Ball World Championship 2016 auf der Website der World Pool-Billiard Association
 Chinese 8-Ball World Championship 2016 auf azbilliards.com

Quellen 

Poolbillardturnier
Poolbillardveranstaltung 2016
Sport (Jiangxi)
Billardturnier in der Volksrepublik China